У цій статті подано список найвідоміших десятих симфонії композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Йозеф Гайдн: Симфонія № 10, Hob I:10
 Густав Малер: Симфонія № 10
 В. А. Моцарт: Симфонія № 10, KV 74
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 10, op. 93

10